Ишмухаметов — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители 
 Ишмухаметов, Айдар Айратович (род. 1957) — советский и российский учёный, терапевт, академик РАН. Сын А. И. Ишмухаметова.
 Ишмухаметов, Айрат Исмагилович (1932—2004) — советский, российский физиолог, почётный академик АН РБ, Заслуженный деятель науки РФ. Отец А. А. Ишмухаметова.
 Ишмухаметов, Альберт Зайнутдинович (род.1948) — советский и российский математик.
 Ишмухаметов, Ахмадулла Хозеич (1919—1952) — Герой Советского Союза.
 Ишмухаметов, Рамазан Саримович (1965—2005) — муфтий.
 Ишмухаметов, Рауль Ахметгареевич (1912—1981) — первый председатель исполнительного комитета Салаватского городского Совета депутатов трудящихся.
 Ишмухаметов, Рустам Рифатович (род. 1977) — российский государственный и политический деятель.

См. также 
 Ишмухамедов